Сентинел (от  — «часовой»):
 Сентинел (транспортное средство)
 Сентинел (танк)

См. также 
 The Sentinel
 Sentinel-2
 Sentinel-3
 Lockheed Martin RQ-170 Sentinel